Доброе утро (фильм, 1955) — фильм, СССР
 Доброе утро (фильм, 1959) — фильм, Япония
 Доброе утро (фильм, 2010) — фильм, США
 Доброе утро, Вьетнам (1987) — фильм, США